Ricitos de Oro puede referirse a:
 Ricitos de Oro y los tres osos, un cuento clásico.
 La pequeña pícara, película conocida en algunos países como Ricitos de Oro.
 Planeta Ricitos de Oro,  término coloquial para designar a un hipotético exoplaneta ubicado en la zona habitable de una estrella.